Plan kan verwijzen naar de thema's als:
 ontwerp of idee over (hoe) iets te doen, zie ook planning:
 bestemmingsplan, zie ruimtelijke ordening. Voorbeelden zijn Annan Plan, Plan Zuid
 plattegrond, bijvoorbeeld een stadsplan.
 politiek verdrag tot bepaalde politieke maatregelen en of hervormingen, bijvoorbeeld Marshallplan, Plan (Mexico), Schell-plan, Young-plan

Vormen van planning
 Bewegingsplanning, plan voor de beweging van een automaat.
 Begroting, financieel plan van een project of organisatie.
 Beursplanning
 Financiële planning, beeld van iemands persoonlijke financiële situatie.
 Plan Holland, een bepaald militair plan
 Ondernemingsplan, plan voor de opzet of voortgang van een onderneming.
 Planeconomie
 Projectplan: zie plan van aanpak
 Rooster (planning)
 Routeplanner
 Sociaal plan
 Andere vormen van planning in een organisatie, bijvoorbeeld Enterprise resource planning, Material requirements planning, Manufacturing resources planning, Organische planning, Productgerichte planning,

Plaatsen 
 Plan (Albanië), een plaats in de gemeente Pult, district Shkodër, prefectuur Shkodër, Albanië
 Plan (Huesca), een gemeente in de Huesca (Spanje)
 Plan (Isère), een gemeente in Isère (Frankrijk)
 Plan (Zwitserland), een plaats tussen Lausanne en Vevey in kanton Vaud
 Plan (Italië), een frazion in Sëlva (Bozen-Zuid-Tirol, Trentino-Zuid-Tirol, Italië):
 Overige plaatsen als: Le Plan, Plan-d'Aups-Sainte-Baume, Plan-de-Baix, Plan-de-Cuques, Le Plan-de-la-Tour, Plan-d'Orgon

Zie ook 
 Calligra Plan (voorheen KPlato), een projectbeheerapplicatie dat Gantt-charts kan maken.
 Planeconomie (doorverwijspagina)
 Planologie, de wetenschappelijke reflectie op de ruimtelijke planning.
 Schema (doorverwijspagina)
 Plan 9,  een besturingssysteem dat ontwikkeld is/wordt door Bell
 Plan (organisatie), een liefdadigheidsorganisatie vroeger bekend onder Foster Parents Plan
 Plan van Iguala
 Plan E (Spanje), een economisch plan ter stimulering van de Spaanse economie tijdens de economische crisis van 2008 en later
 Type treinstellen, zoals bijvoorbeeld Plan E, Plan U